Нумансия:
 Нуманция (город)
 Нумансия (футбольный клуб)
 Нумансия (броненосец)

См. также 
 Нумансия-де-ла-Сагра